Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Pawlenko – rosyjski piłkarz
 Aleksandr Pawlenko – rosyjski hokeista
 Aleksiej Pawlenko – radziecki polityk
 Anatoliy Pawlenko – ukraiński fizyk
 Wiktor Pawlenko – rosyjski i ukraiński wojskowy